Mitteldeutscher Rundfunk
 Księga Mądrości (siglum Mdr)
 glikoproteina P
 wielooporność
 Minimalne drzewo rozpinające